Арно Гайгер, також Арно Ґайґер (; 22 липня 1968, Брегенц) — австрійський письменник.

Біографія 
Арно Гайгер ріс у містечку Вольфурт. Вивчав германістику, давню історію та компаративістику в Інсбруцькому та Віденському університетах. 1993 року написав дипломну роботу на тему «Переборення чужини в німецькомовних повідомленнях про далекі подорожі в пізньому середньовіччі» («Die Bewältigung der Fremde in den deutschsprachigen Fernreisetexten des Spätmittelalters».)

З 1986 до 2002 року працював улітку як відеотехнік для Брегенцського фестивалю мистецтв. 2011 року роман Гайгера «Старий король у своєму екзилі» був відзначений Премією Лейпцизького книжкового ярмарку.

Арно Гайгер має сестру, за фахом музикантку. Він одружений. З 1993 року живе як вільний письменник у Відні.

Твори 
 Das Kürbisfeld. Erzählung. In: manuskripte. Nr. 134, 1996, ISSN 0025-2638.
 Koffer mit Inhalt. In: Literatur und Kritik. Nr. 315/316, 1997, ISSN 0024-466X.
 Kleine Schule des Karussellfahrens. Roman. Carl Hanser Verlag, München 1997, ISBN 3-446-19107-0.
 Irrlichterloh. Roman. Carl Hanser Verlag, München 1999, ISBN 3-446-19779-6.
 Arno Geiger, Heiner Link: Alles auf Band oder Die Elfenkinder. Drama. 2001.
 Schöne Freunde. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2002, ISBN 3-446-20211-0.
 Es geht uns gut. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2005, ISBN 978-3-446-20650-2.[4]
 Anna nicht vergessen. Erzählungen. Carl Hanser Verlag, München 2007, ISBN 978-3-446-20911-4.
 Alles über Sally. Carl Hanser Verlag, München 2010, ISBN 978-3-446-23484-0.
 Der alte König in seinem Exil. Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 978-3-446-23634-9.
 Arno Geiger, Meike Fessmann, Felicitas von Lovenberg: Grenzgehen. drei Reden (und zwei Laudationes). Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 978-3-446-23914-2.
 Jona tobt. Arno Geiger & Kitty Kahane erzählen eine Geschichte aus Ninive. Hansisches Druck- und Verlagshaus/edition chrismon, Frankfurt am Main 2012, ISBN 978-3-86921-104-6 (illustriert von Kitty Kahane).
 Selbstporträt mit Flusspferd. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2015, ISBN 978-3-446-24761-1.
 Unter der Drachenwand. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2018, ISBN 978-3-446-25812-9.[5]
 Der Hahnenschrei. Drei Reden. Carl Hanser Verlag, München 2019, ISBN 978-3-446-26462-5.

Примітки

Посилання 
 
 

Австрійські письменники